Республика Крым или Крымская республика — существовавшие в разное время республики на территории Крымского полуострова:

 Крымская народная республика — самопровозглашённое государство крымских татар, существовавшее с ноября 1917 года по январь 1918 года.
 Социалистическая советская республика Тавриды — советская республика, существовавшая в Крыму с 19 марта по 30 апреля 1918 года.
 Крымская социалистическая советская республика — советская республика, существовавшая в Крыму с 28 апреля по 26 июня 1919 года.
 Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика — административная единица, существовавшая в 1921—1946 годах в составе РСФСР, в 1991—1992 годах в составе УССР и независимой Украины.
 Республика Крым — название автономной республики в составе Украины, введённое в 1992 году, в 1994 году переименована украинскими властями в Автономную Республику Крым.
 Республика Крым (независимое государство) — самопровозглашённое государство на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, существовавшее 17—18 марта 2014 года.
 Республика Крым — субъект Российской Федерации, образованный 18 марта 2014 года в результате не получившего международного признания присоединения Крымского полуострова к России.

См. также 
 
 Крымское ханство